Kristin Helberg (1973), journaliste allemande.
 Simon Helberg (1980), acteur américain.
Patronyme juif